Пустыльник — еврейская фамилия.
 Пустыльник, Евгений Изиевич (род. 1938) — советский математик.
 Пустыльник, Изольд Бенционович (1938—2008) — советский астроном, доктор физико-математических наук.
 Пустыльник, Иосиф Яковлевич (1905—1991) — советский композитор, скрипач, педагог, теоретик музыки.

Также 
  
 Пустыльников, Леонид Моисеевич (род. 1941) — советский и российский физик-теоретик и математик.